Arina Rodionova era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contr Sophie Letcher.

Il singolare femminile  del torneo di tennis McDonald's Burnie International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Eugenie Bouchard che ha battuto in finale Zheng Saisai 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Sally Peers (primo turno)
 Arina Rodionova (primo turno)
 Çağla Büyükakçay (secondo turno)
 Jessica Moore (secondo turno)

  Olivia Rogowska (quarti di finale)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Chiaki Okadaue (secondo turno)
  Tammi Patterson (secondo turno, Retired)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

McDonald's Burnie International 2011